Evolve (). Термин может относиться к процессу эволюции, постепенному изменению с течением времени.
 Evolve — бывший американский рестлинг-промоушн.
 Evolve (игра) — компьютерная игра, разработанная Turtle Rock Studios.
 Evolve (мини-альбом) — второй мини-альбом американской дэткор группы Chelsea Grin.
 Evolve (альбом Ани Дифранко) — альбом (2003) американской певицы Ани Дифранко.
 Evolve (альбом Imagine Dragons) — альбом (2017) группы Imagine Dragons.